Leyton House CG901 — гоночный автомобиль Формулы-1, сконструированный командой Leyton House Racing под руководством Эдриана Ньюи и выступавший в сезоне  года.

История 

Аэродинамика шасси CG901, разработанного Эдрианом Ньюи, оказалась очень удачной. В аэродинамической трубе он достиг довольно выдающихся результатов, но на трассе оказался сложным в управлении. На ровной трассе всё шло хорошо, но как только клиренс автомобиля изменялся, граунд-эффект резко падал, и 1-2 мм было вполне достаточно, чтобы вывести из равновесия всю систему.

К Гран-при Франции была подготовлена модифицированная версия шасси, получившая обозначение CG901B. В гонке Иван Капелли неожиданно финишировал на втором месте, что можно объяснить ровным покрытием трассы, на котором автомобиль показал свои сильные стороны. Маурисио Гужельмин сумел заработать очко за шестое место в Бельгии. Однако в большинстве случаев гонщиков во время гонки подводила техника.

Результаты в гонках

Примечания 

Шасси Leyton House Формулы-1